Alvania nigriscens är en snäckart som beskrevs av Bartsch och Alfred Rehder 1939. Alvania nigriscens ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
nigriscens